Die Oblast Orenburg im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 35 Rajons und 9 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 4 Stadt- und 566 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Lokale Selbstverwaltung auf dem Webportal der Behörden der Oblast Orenburg (russisch)
 Oblast Orenburg auf terrus.ru (russisch)

Orenburg
Geographie (Oblast Orenburg)